Kleine Singel (Noordwolde), een straat in Noordwolde, Friesland
Kleinesingel, een straat in Utrecht, Utrecht